Альбореа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла. Занимает площадь 72,26 км². Население — 883 человека (на 2010 год). Расстояние — 56 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Alborea en la web de la Diputación
 Sitio web oficial de Alborea
 Sitio web no oficial de Alborea

Муниципалитеты Альбасете